Sezon Ekstraligi białoruskiej rozgrywany na przełomie 2021 i 2022 roku jako 30. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi w hokeju na lodzie.

Pierwsza runda 

Legenda:       = Awans do grupy A,       = Awans do grupy B

Druga runda

Grupa A 

Legenda:       = Awans do play-off

Grupa B 

Legenda:       = Awans do kwalifikacji przed play-off

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 HK Dynama Mołodeczno (7) – HK Brześć (10) 2:0 (1:0, 2:1)
 Chimik Nowopołock (8) – Łokomotiw Orsza (9) 2:1 (3:1, 2:3, 2:0)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie na Białorusi
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 na Białorusi
2022 na Białorusi